Freymüller ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Freymüller (1882–1950), deutscher Architekt, Stadtplaner und Baubeamter
 Willibald Freymüller (1807–1890), deutscher Theologe